Тимергалиев () — татарская фамилия:

 Тимергалиев, Курбан Тимергалиевич (1924—1982) — советский ветеран, полный кавалер ордена Славы.
 Темиргалиев, Рустам Ильмирович (род. 1976) — российский политик.

 Тимергалиева, Хамдуна Саитгалиевна (1949—2020) — татарская певица.